Linköping HC är en professionell ishockeyklubb som spelar i Sveriges högsta serie, Svenska hockeyligan, sedan 2001. Klubben bildades ur BK Kentys ishockeysektion den 4 augusti 1976 och spelade då i Division 1. Inför säsongen 1999/2000 hade man för första gången säkrat kontrakt i Sveriges högsta serie, som då hette Elitserien. Laget har tagit sig till SM-final vid två tillfällen, säsongen 2006/07 och säsongen 2007/08, båda finalerna har slutat med förlust.

Denna lista avser spelare och målvakter som representerat klubben under dess säsonger i SHL. Sebastian Karlsson är den spelare som spelat flest matcher; 514. Backen Magnus Johansson har gjort flest poäng och flest assisteringar – 286 poäng och 223 assist. Flest mål har Broc Little gjort, 109 stycken. Andreas Pihl har flest utvisningsminuter (648 min) och bäst plus/minus-statistik (76). I slutspelssammanhang har Magnus Johansson gjort flest matcher och mål, 97 respektive 19. Tony Mårtensson har gjort flest assisteringar och poäng, 40 respektive 52. Andreas Pihl har även i slutspelet flest utvisningsminuter (160 min), medan Daniel Fernholm har bäst plus/minus-statistik (14).

Bland målvakterna har Fredrik Norrena spelat flest matcher, både i grundserien och i slutspelet (269 respektive 31). Norrena är också den målvakt som gjort flest poäng för LHC, med sina 14 assisteringar (inklusive slutspel). Han har också flest antal hållna nollor i grundserien (31), medan Christian Engstrand och Rastislav Staňa har flest nollor i slutspelet (två vardera).

Utespelare 
SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assister; P = Poäng; Utv. = Utvisningsminuter; +/- = Plus/minus statistik
 Fortfarande aktiv i Linköping.

Målvakter 
SM = Spelade matcher; M = Mål; A = assist; P = Poäng; N = Hållna nollor;
 Fortfarande aktiv i Linköping.

Källor 
SHL.se
Eliteprospects.com
The Internet Hockey Database
Eurohockey.com

Linköpings HC
Listor med anknytning till idrott i Sverige
Listor över ishockeyspelare